Жан-Батист Карнанде (Carnandet; 1820 — 1880) — французский литератор и археолог.

Написал: «Géographie historique, industrielle et statistique de la Haute-Marne» (Шомон, 1860); «Tablettes historiques du dép. de la Haute-Marne» (1856); «Recherches sur les périodiques de la Haute-Marne» (Шомон, 1861); «Le Trésor des pièces rares et anciennes de la Champagne et de la Brie» (1863) и др.

Литература 
 

Археологи Франции
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1820 году
Умершие в 1880 году
Писатели Франции
Археологи XIX века